Юрий Гудименко:
 Гудименко, Юрий Аркадьевич — футболист.
 Гудименко, Юрий Владимирович — блогер и политический деятель.